София фон Анхалт () от династията Аскани може да се отнася за:
 София фон Анхалт († 1244), абатиса на Гернроде, дъщеря на граф Бернхард III, херцог на Саксония
 София фон Анхалт († 1272/1274), дъщеря на княз Хайнрих I фон Анхалт, съпруга на херцог Ото I фон Андекс от Мерания, на граф Зигфрид I фон Регенщайн и на Ото Млади фон Хадмерслебен
 София фон Анхалт († 1290), дъщеря на граф Зигфрид I фон Анхалт, съпруга на Лудвиг фон Хакеборн
 София фон Анхалт-Ашерслебен († сл. 1308), дъщеря на княз Ото I фон Анхалт, съпруга на граф Улрих III фон Регенщайн-Хаймбург († 1322/1323)
 София фон Анхалт-Бернбург († 1322/1330), дъщеря на княз Бернхард I фон Анхалт-Бернбург, съпруга на граф Дитрих II фон Хонщайн-Клетенберг
 София фон Анхалт-Бернбург († 1362), дъщеря на дъщеря на княз Бернхард III фон Анхалт-Бернбург, съпруга на херцог Вилхелм II фон Брауншвайг-Люнебург
 София фон Анхалт († 1412), дъщеря на княз Валдемар I фон Анхалт, монахиня в Козвиг (1375)
 София фон Анхалт-Кьотен, дъщеря на княз Албрехт IV фон Анхалт-Кьотен, съпруга на граф Гюнтер фон Барби-Мюлинген (1417 – 1493)
 София Елизабет фон Анхалт-Десау (1589 – 1622), дъщеря на княз Йохан Георг I фон Анхалт-Десау, съпруга на херцог Георг Рудолф от Легница
 София Маргарета фон Анхалт-Бернбург (1615 – 1673), дъщеря на княз Кристиан I фон Анхалт-Бернбург, съпруга на княз Йохан Георг I фон Анхалт-Десау
 София Августа фон Анхалт-Цербст (1663 – 1694), дъщеря на княз Йохан VI фон Анхалт-Цербст, съпруга на херцог Йохан Ернст III фон Саксония-Ваймар
 София Августа Фредерика фон Анхалт-Цербст (1729 – 1796) (Екатерина II Велика императрица на Русия (1762 – 1796)), дъщеря на княз Кристиан Август фон Анхалт-Цербст, съпруга на цар Петър III от Русия
 София Луиза фон Анхалт-Бернбург (1732 – 1786), дъщеря на княз Виктор II Фридрих фон Анхалт-Бернбург, съпруга на граф Фридрих Готлиб Хайнрих фон Золмс-Барут
 Анна София фон Анхалт (1584 – 1652), дъщеря на княз Йоахим Ернст фон Анхалт, съпруга на граф Карл Гюнтер фон Шварцбург-Рудолщат
 Шарлота София фон Анхалт-Бернбург (1696 – 1762), дъщеря на княз Карл Фридрих фон Анхалт-Бернбург, съпруга на принц Август I фон Шварцбург-Зондерсхаузен
 Фридерика Августа София фон Анхалт-Бернбург (1744 – 1827), дъщеря на княз Виктор II Фридрих фон Анхалт-Бернбург, съпруга на княз Фридрих Август фон Анхалт-Цербст

Източници 

Аскани
Жени